Reed hace referencia a:

 Andre Reed, jugador estadounidense de fútbol americano.
 Carol Reed, director y prdocutor de cine británico.
 Donna Reed, actriz estadounidense.
 John Reed, periodista norteamericano.
 Reed (Arkansas), localidad estadounidense.
 Reed City (Míchigan), localidad estadounidense.
 Reed Point (Montana), localidad estadounidense.
 Reed, cortometraje de 2011.

Otros 
 Municipio de Reed